Bibbiano – comune della provincia di Reggio nell'Emilia
 Bibbiano – frazione di Buonconvento in provincia di Siena
 Bibbiano – frazione di Capolona in provincia di Arezzo
 Bibbiano – frazione di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena